Die KDB Korea Open 2012 waren ein Damen-Tennisturnier, das vom 17. bis 23. September in Seoul stattfand. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2012 und erstmals mit 500.000 US-Dollar Preisgeld dotiert. Zeitgleich fanden in Guangzhou die GRC Bank Guangzhou International Women’s Open 2012 statt, ebenfalls ein Turnier der Kategorie International.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel die Spanierin María José Martínez Sánchez, die bereits im Viertelfinale ausschied, und im Doppel die Paarung Natalie Grandin / Vladimíra Uhlířová, die im Halbfinale gegen die späteren Siegerinnen ausschied. Die topgesetzte Caroline Wozniacki besiegte im Einzelfinale die an Position 3 gesetzte Kaia Kanepi mit 6:1 und 6:0. Das Endspiel im Doppel gewann die topgesetzte Paarung Raquel Kops-Jones / Abigail Spears gegen Oqgul Omonmurodova und Vania King mit 2:6, 6:2 und [10:8].

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Seoul